Egger (également orthographié Ecker ou Eger), est un nom de famille germanophone que l'on retrouve en Allemagne, en Suisse (et particulièrement dans les cantons de Saint-Gall, Berne et de Fribourg) et en Autriche.

Le nom d'Egger s'est également transformé en plusieurs noms composés tels qu'Arnegger, Astegger, Bernegger, Eisenegger, Heidegger, Niederegger, Rosegger, Sattlegger, Hirschegger ou encore Schwarzenegger.

La branche bernoise de la famille, originaire d'Arrau a reçu la bourgeoisie de la ville de Berne en 1601 et s'est éteinte en 1768.

La partie fribourgeoise des Egger est généralement originaire de Rechthalten (Dirlaret), district de la Singine du canton de Fribourg.

Liens externes

Références 

Famille suisse

en:Egger